Belding ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belding (Michigan), im Ionia County
 Belding (Texas), im Pecos County

Personen:
 Karl Belding (1897–1934), deutscher Polizeibeamter
 Robert Belding (1902–nach 1935), deutscher nationalsozialistischer Funktionär 

Sonstiges:
 Belding Brook, Fließgewässer im Tolland County, Connecticut
 Belding Creek, Fließgewässer im Tillamook County, Oregon
 Belding House Branch, Fließgewässer im Graham County, North Carolina
 Belding Pond Brook, Fließgewässer im Lamoille County, Vermont
 Belding Lake, See im Iron County, Wisconsin
 Belding Pond, See im Lamoille County, Vermont
 Belding Pit, Mine im Ashtabula County, Ohio
 Belding Oil and Gas Field, Ölfeld im Pecos County, Texas
 Belding Oil Field, Ölfeld im Palo Pinto County, Texas
 Belding Island, Insel vor der Westküste des antarktischen Grahamlands